Чемпионат Уэльса по футболу 2014/2015 — 23-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 22 августа 2014 и закончился 17 мая 2015. Чемпионом Уэльса в 9-й раз стал клуб Нью-Сейнтс, оформив чемпионство за 5 туров до финиша турнира.

Клубы-участники 

В чемпионате принимают участие 11 клубов, занявших места с 1-го по 11-е в сезоне 2013/14, а также клуб Кевн Друидс, выигравший соревнования во втором дивизионе и заменивший Аван Лидо, занявший в прошлом сезоне последнее, 12-е, место в Премьер-лиге.

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Турнирная таблица

Первый этап

Второй этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Плей-офф за выход в еврокубки первый отборочный раунд Лиги Европы УЕФА 2015/2016

1/2 финала

Финал

Потуровая турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 

Чемпионат Уэльса по футболу
Уэльс